Mit dem Begriff Liquor (lateinisch für „Flüssigkeit“) werden in der Medizin verschiedene klare Flüssigkeiten des Körpers bezeichnet:

 die Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit, siehe Liquor cerebrospinalis
 die Flüssigkeit im Herzbeutel, Liquor pericardii, siehe Herzbeutel
 die Flüssigkeit im Tertiärfollikel, Liquor follicularis, siehe Ovarialfollikel

In der Pharmazie werden bestimmte Zubereitungen als Liquor bezeichnet:
 Liquor Aluminii acetico-tartarici, bzw. Aluminii acetatis tartratis solutio: essigsaure Tonerde, ein Antiseptikum
 Liquor Kalii arsenicosi: Fowlersche Lösung, Kaliumarsenit
 früher auch Liquor anodynus (Hoffmannstropfen)

Bestimmte Spirituosen (Liköre) werden gelegentlich als Liquor bezeichnet.

Siehe auch:

 Liquorentnahme-Entscheidung, am 10. Juni 1963 ergangene Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts